Davisov pokal 2016 je sto peti teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Turnir

Finale

Sklici

Viri
 

2016 v športu
2016